Мосашви́ли () — грузинcкая фамилия. Известные носители:

 Мосашвили, Ило Онисимович (1896—1954) — грузинский писатель.
  (1928—1982) — грузинский писатель.
 Мосашвили, Теймураз Ильич (1915—после 1989) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.